

Марблгед — місто, штат Массачусетс
 Марблгед — селище, штат Огайо